Vickers-Armstrongs, Limited — британский инженерно-промышленный конгломерат, образованный в результате слияния активов Vickers Limited и Sir W G Armstrong Whitworth & Company в 1927 году. Большинство активов было национализировано в 1960-х и 1970-х годах. Позднее из них была сформирована компания Vickers plc, начавшая деятельность в 1977 году.

Компания сыграла большую роль в судостроении Великобритании, в частности — в строительстве подводных лодок.

История судостроительного подразделения компании 
В 1897 году компания, на тот момент называвшаяся Vickers & Sons, приобрела компанию Barrow Shipbuilding Company и её дочернее подразделение Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Company, и сменила название на Vickers, Sons and Maxim, Limited.

Верфь, ранее принадлежавшая компании Barrow Shipbuilding Company, получила название «Naval Construction Yard».

В 1911 году компания была переименована в Vickers Ltd.

В 1927 году, после приобретения компании Armstrong Whitworth (её оружейного и судостроительного бизнеса), компания стала называться Vickers Armstrongs Ltd.

При этом, верфь ранее принадлежавшая компании Armstrong Whitworth, находившаяся в пригороде города Ньюкасл-апон-Тайн на реке Тайн, получила название «Naval Yard».

В 1955 году судостроительное подразделение компании получило название Vickers Armstrongs Shipbuilders, Ltd, а в 1968 году название было изменено на Vickers Limited Shipbuilding Group.

В 1977 году в результате национализации судостроительное подразделение, в числе еще 27 судостроительных компаний, вошло в состав государственной компании British Shipbuilders.

В 1986 году верфь «Naval Construction Yard» была приватизирована консорциумом Vickers Shipbuilding and Engineering, Ltd (VSEL). Кроме этой верфи консорциум включал в себя компанию Cammell Laird. Это были две верфи Англии, которые на тот момент могли строить атомные подводные лодки. В 2003 году VSEL стала частью компании BAE Systems, и с 2007 года является её отдельным подразделением BAE Systems Maritime – Submarines.

Верфь «Naval Yard» на реке Тайн была приобретена в 1968 году компанией Swan Hunter, также была национализирована в 1977 году и вошла в состав государственной British Shipbuilders, после приватизации которой в 1986 году снова перешла к компании Swan Hunter, и в конце 80-х была закрыта.

Продукция Vickers-Armstrong

Сухопутная армия 
 Пулемёт Vickers (Максима)
 Танкетка и плавающий танк Carden-Loyd
 Средний танк Mk III
 Пехотный танк Mk I Matilda
 Пехотный танк Mk III, Valentine
 Лёгкий танк Vickers-Armstrong Mk E
 Т-13 истребитель танков 1930-х годов.

Военно-морской флот

Эсминцы 
 Два эсминца типа «Альмиранте» для ВМС Чили (1956—1960 гг).

Дизельные подводные лодки 
 две лодки типа «Калев» для ВМС Эстонии (1935-36 гг),
 девять лодок типа «А» (1944-48 гг),
 две экспериментальные лодки типа «Эксплорер» с ПГТУ конструкции Вальтера, который работал в компании в это время,
 четыре лодки типа «Порпез»,
 три лодки типа «Оберон»,
 три лодки по немецкому проекту 206 для ВМС Израиля (1976-77 гг),

Атомные подводные лодки 
 первая британская АПЛ HMS Dreadnought (S 101) (в 1959—1960 гг),
 четыре из пяти субмарин классов «Вэлиант» и «Черчилль» (1963-70 гг),
 две из четырёх субмарин класса «Резолюшн» (1966—1967 гг),
 все шесть субмарин класса «Суифтшюр» (1971-79 гг),

Авиация

Военная авиация 
 Vickers FB 5
 Vickers FB19
 Vickers Vampire
 Vickers Vimy
 Vickers Viking
 Vickers Vendace
 Vickers Vixen
 Vickers Valparaiso
 Vickers Venture
 Vickers 131 Valiant
 Vickers Type 143 (Bolivian Scout)
 Vickers Type 163
 Vickers Type 177
 Vickers Vespa
 Wibault Type 121 Scout
 Vickers Viastra
 Vickers Vellore
 Vickers Vellox
 Vickers Virginia
 Vickers Vanox
 Vickers Valentia prototype
 Vickers Type 264 Valentia
 Vickers Vernon
 Vickers Victoria
 Vickers Vildebeest
 Vickers Vincent
 Vickers Wellesley
 Vickers Wellington
 Vickers Warwick
 Vickers Windsor
 Vickers Valetta
 Vickers Varsity
 Vickers Valiant
 Victory Bomber

Гражданская авиация 
 Vickers Vimy Commercial
 Vickers Vulcan (1920s)
 Vickers VC.1 Viking
 Vickers Viscount
 Vickers Vanguard
 Vickers VC10

Судостроение

Суда на воздушной подушке 
 Vickers VA.1
 Vickers VA.2
 Vickers VA.3
 Vickers VA.4
 Vickers VA.5

Ракетостроение

Управляемые ракеты 
 Red Dean (УРВВ)
  (ПТУР)

Высокоточные боеприпасы

Управляемые авиабомбы 
 Blue Boar

Инжиниринг 
 Испытательный стенд для реактивных двигателей, воздухозаборников и теплообменников в  в Пайстоке для испытания двигательных установок летательных аппаратов;

Примечания

Литература 
 

 

Авиастроительные компании Великобритании
Судостроительные предприятия Великобритании